Fred Gamble (Indianápolis, Indiana, 26 de outubro de 1868 – Hollywood, Califórnia, 17 de fevereiro de 1939) foi um ator de cinema norte-americano, que atuou em 138 filmes entre 1913 e 1928.

Filmografia selecionada 
 A Broadway Scandal (1918)
 The Screaming Shadow (1920)
 Bullet Proof (1920)
 Love Never Dies (1921)
 Golf (1922)
 The Red Mill (1927)

Atores dos Estados Unidos